Un statolithe est un amyloplaste spécialisé dans la perception de la gravité chez les plantes
Un statolithe est une concrétion trouvée dans le système vestibulaire de l'oreille interne (synonymes : otolithe, otoconie et statoconie)